

Astronomia 
INTEGRAL  – telescopio spaziale

Musica 
Integral  – singolo dei Pet Shop Boys del 2007
 Integral  – box set di Paco de Lucía del 2003